Nordstjärnan, Nordstiernan eller Nordstjernan kan syfta på:

 Nordstjärnan – ett äldre namn på stjärnan polstjärnan
 Nordstjärnan (symbol) – från slutet av 1600-talet symbol för den svenske kungen
 Nordstjärneorden – en svensk kunglig orden
 Nordstjernan (kalender) – utgiven 1843–1848 samt 1859
 Nordstjernan (tidning) – svenskspråkig tidning utgiven sedan 1872 i New York 
 Nordstjärnan – en logotyp för Televerket
 Nordstjernan (symaskin) – en symaskinsmodell från Husqvarna
 Nordstjernan (cykel) – varumärke för cyklar från Anton Wiklunds Velocipedfabrik, Stockholm

Bryggerier
 Bryggeriet Nordstjernan (Kalmar) – i Kalmar, 1864–1937, kvarteret Borgmästaren, Ölandsgatan 27-29 och Östra Sjögatan 1-3, 1984 ombyggt till bostäder
 Bryggeriet Nordstjernan (Skövde) – i Skövde, kvarteret Mode, 1872–1962
 Nordstjernans mineralvattenfabrik – i Stockholm grundad 1899 
 Bryggeriet Nordstjernan (Stockholm) – i Stockholm, uppköpt av Apotekarnes 1916
 Bryggeri AB Nordstjernan – i Sundsvall, Storgatan, 1892–1950

Företag
 Nordstjernan (fabrik) – en teknisk fabrik i Söderhamn
 Livförsäkrings AB Nordstjernan – i Stockholm, grundat 1871, 1931 uppköpt av Skandia, 1949
 Nordstjärnans kontors- och hyreshus – en byggnad i Stockholm och huvudkontor för Livförsäkrings AB Nordstjernan
 Förlagsföreningen Nordstiernan – ett svenskt bokförlag
Apoteket Nordstjernan – mellan 1817 och 1978 ett apotek i Stockholm

Marint
 Nordstiernan (handelsfartyg) – ett spanienfarande handelsfartyg baserat i Åbo på 1750-talet
 Nordstjernan (1703) – ett svenskt linjeskepp 1703–1715
 Nordstiernan (1842) – en hjulångare byggd 1842 i Karlskrona och använd som postångare, förlist 1868
 Nordstiernan (ångbåt) – en ångbåt i Arvika på 1890-talet
 S/S Nordstjernan (1872) – byggd 1871–1872, skrotad 1955
 M/S Nordstjernan – norskt passagerarfartyg
 Rederi AB Nordstjernan – grundat 1890 av Axel Johnson, sedermera Johnson Line
 Nordstjernan AB – svenskt investeringsbolag med ursprung i rederiet